Der Speerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 wurde am 6. und 7. Juli 2016 im Olympiastadion der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ausgetragen.

Europameister wurde der Lette Zigismunds Sirmais. Er gewann vor dem tschechischen Weltmeister von 2013, Olympiadritten von 2012, Europameister von 2012 und Vizeeuropameister von 2014 Vítězslav Veselý. Bronze ging an den finnischen Titelverteidiger und Olympiazweiten von 2012 Antti Ruuskanen.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
31 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 81,50 m. Sieben Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den fünf nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 80,70 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

6. Juli 2016, 17:05 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Speerwerfer:

Gruppe B 
6. Juli 2016, 18:40 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Speerwerfer:

Finale 
7. Juli 2016, 18:35 Uhr

Video 
 Javelin Throw Men / Final / 07 Jul / European Athletics Championships 2016 auf youtube.com, abgerufen am 2. März 2020

Weblinks 
 European Athletics Championships – Amsterdam 2016 auf european-athletics.org, abgerufen am 2. März 2020
 European Championship 2016 Amsterdam, Men Javelin Throw auf todor66.com, abgerufen am 2. März 2020
 Track and Field Statistics, EM 2016 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 2. März 2020
 23. Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 in Amsterdam, Niederlande auf ifosta.de, abgerufen am 2. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Speerwurf Manner